Niemcy:
 Hetzerath – dzielnica Erkelenz
 Hetzerath – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Barnkastel-Wittlich